Fuso – in araldica, indica un quadrilatero allungato negli stemmi
 Galassia Fuso – in astronomia, come una galassia nella costellazione del Draco (costellazione)
 Fuso – nella filatura, strumento usato per la lavorazione della lana
 Fuso – termine che indica gli alberi principali di una imbarcazione a propulsione velica
 Fuso – organo all'estremità dell'assale sul quale viene montata la ruota nei veicoli
 Fuso mitotico – una struttura del citoscheletro degli eucarioti
 Fuso orario – zona della Terra che ha la stessa ora legale
 Fusō – corazzata giapponese del 1875
 Fusō –  nave da battaglia della Marina imperiale giapponese del 1912
 Classe Fuso – classe di navi militari giapponesi
 Ivana Fuso – calciatrice tedesco-brasiliana

Pagine correlate 
 Fusa (disambigua)
 Fuse
 Fusi

Altri progetti